Alberta Brianti era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare femminile del torneo di tennis Ningbo Challenger 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Nastas'sja Jakimava che ha battuto in finale Erika Sema 7–6(7–3), 6–3.

Teste di serie

  Arantxa Rus (secondo turno)
  Nastas'sja Jakimava (campionessa)
  Stéphanie Foretz Gacon (semifinali, ritiro)
  Chang Kai-chen (quarti di finale)

 Erika Sema (finale)
 Tetjana Lužans'ka (quarti di finale)
 Noppawan Lertcheewakarn (secondo turno, ritiro)
 Han Xinyun (primo turno)

Tabellone principale

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Ningbo Challenger 2011